Реджеп (тур. Recep, алб. Rexhep) — чоловіче турецьке і албанське ім'я.

Походить від арабсього чоловічого імені Раджаб (анл. Rajab, арабською: رجب) — яке відповідає сьомому місяцю ісламського календаря, воно перекладається як Recep турецькою, Ragab — єгипетською арабською, та Rexhep — албанською.

Носії:

Турецьке 

 Реджеп Аданір (нар. 1929) — турецький футболіст у відставці
 Реджеп Акдаг (нар. 1960) — турецький лікар і політик
 Реджеп Альтепе (нар. 1959) — турецький політик
 Реджеп Білер (нар. 1981) — турецький футболіст
 Реджеп Шелік (нар. 1983) — турецький спортсмен зі спортивної ходьби
 Реджеп Четін (нар. 1965) — турецький футболіст у відставці
 Реджеп Ніяз (нар. 1995) — турецький футболіст
 Реджеп Озтюрк (нар. 1977) — турецький футболіст
 Реджеп Пекер (1889—1950) — турецький політик
 Реджеп Таїп Ердоган (нар. 1954) — президент Туреччини
 Реджеп Услу (нар. 1958) — турецький письменник
 Реджеп Паша (пом. 1726 р.) — османський державний діяч і намісник

Албанське 

 Реджеп Мейдані — албанський політик
 Реджеп Мітровіца (нар. 1888— пом. 1967) — албанський політик